François Brabant peut désigner :
 François Brabant, journaliste français ;
 François Brabant, journaliste belge.